Rozgrywki Serie B w sezonie 2011/2012 były 80. edycją w historii włoskiej drugiej ligi. W lidze rywalizowały 22 drużyny, z których 4 awansowały z Lega Pro Prima Divisione, a 3 spadły z Serie A.

Drużyny 

Objaśnienia:
Zwycięzcy baraży o awans do Serie B.
Pierwotnie Hellas Werona zakończył sezon na 5. miejscu, jednak w związku z przesunięciem Alessandrii na ostatnie miejsce w tabeli, zespół z Werony awansował na 4. lokatę.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=11|

Wyniki

Statystyki 

Źródło:

Baraże

Baraże o awans do Serie A

półfinały 

Awans do finału: Sampdoria

Awans do finału: Varese

finał 

Zwycięzca baraży i awans do Serie A: Sampdoria

Baraże o utrzymanie w Serie B 

Zwycięzca: Empoli

Uwaga!

Mimo przegrania baraży o utrzymanie w Serie B, Vicenza pozostała w tych rozgrywkach na następny sezon w związku z karną degradację Lecce do Lega Pro Prima Divisione.

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 we Włoszech
2012 we Włoszech